Mikolaj ist der Familienname folgender Personen:

 Aga Mikolaj (1971–2021), polnische Opernsängerin (Sopran)
 Ján Mikolaj (* 1953), slowakischer Politiker

Siehe auch:
 Mikołaj